L'édition masculine 2015 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 12 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Vasek Pospisil et Jack Sock celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Souffrant de graves problèmes cardiaques et absent des courts depuis , l'Américain Mardy Fish fait son retour où il bénéficie d'un classement protégé de  mondial en simple.

Forfaits 
Quelques jours avant le début du tournoi, le Français Jo-Wilfried Tsonga, blessé depuis le début de la saison et qui devait signer son retour à Indian Wells en tant que tête de série 13, renonce à y participer. On note également le forfait d'un autre Français, Gaël Monfils, touché au genou, du Belge David Goffin toujours handicapé au dos, et des Argentins Juan Martín del Potro, qui avait obtenu une wild card mais qui est encore en délicatesse avec son poignet, et Leonardo Mayer.

Pendant le tournoi 
L'Australien Bernard Tomic déclare forfait pour son quart de finale à cause d'une blessure au dos et de douleurs aux dents de sagesse.

La victoire d'Andy Murray en quart de finale contre Feliciano López lui permet de devenir le Britannique ayant gagné le plus de rencontres sur le circuit ATP avec 497 victoires, Tim Henman en comptant 496 durant sa carrière.

Lauréats 
Le tenant du titre Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer comme l'an passé. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Serbe. Il s'impose donc pour la  à Indian Wells, et soulève ainsi son  de la saison.

En double, Vasek Pospisil et Jack Sock remportent leur  ensemble en battant en finale les Italiens Simone Bolelli et Fabio Fognini. Il s'agit pour chacun de son  dans la discipline. Ils s'imposent pour la  en ATP Masters 1000.

Record 
Le tournoi établit un nouveau record d'affluence, avec précisément  durant la dizaine de jours.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2015) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2015
Tennis masculin en 2015
Tennis aux États-Unis en 2015
Tennis en mars 2015
Sport en Californie en 2015
Sport aux États-Unis en mars 2015